Fantoni ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Fantoni (1659–1734), italienischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Barry Fantoni (* 1940), englischer Autor, Maler, Cartoonist und Jazzmusiker
 Cesare Fantoni (1905–1963), italienischer Schauspieler
 Cristina Fantoni (* 1937), italienische Schauspielerin
 Daria Fantoni (* 1942), italienische Dressurreiterin
 Fernando Fantoni (* 1964), brasilianischer Ruderer
 Fulvio Fantoni (* 1963), italienischer Bridge-Spieler
 Gianni Fantoni (* 1967), italienischer Fernsehschaffender
 Giovanni Fantoni (1755–1807), italienischer Dichter
 Guido Fantoni (1919–1974), italienischer Ringer
 João Fantoni (Ninão oder Fantoni I; 1903–??), brasilianischer Fußballspieler
 Koura Kaba Fantoni (* 1984), italienischer Leichtathlet
 Leonízio Fantoni (Niginho oder Fantoni III; 1912–1975), brasilianischer Fußballspieler
 Marcel Fantoni (* 1952), Schweizer Berufsoffizier
 Otávio Fantoni (Nininho oder Fantoni II; 1907–1935), brasilianischer Fußballspieler
 Orlando Fantoni (Fantoni IV; 1917–2002), brasilianischer Fußballspieler
 Sergio Fantoni (1930–2020), italienischer Schauspieler
 Stefano Fantoni (* 1945), italienischer Physiker
 Tommaso Fantoni (* 1985), italienischer Basketballspieler